Домнино — название населённых пунктов в России.

Белгородская область 
 Домнино — хутор в Яковлевском районе.

Владимирская область 
 Домнино — деревня в Меленковском районе.

Вологодская область 
 Домнино — деревня в Белозерском районе.

Ивановская область 
 Домнино — деревня в Южском районе.

Костромская область 
 Домнино — село в Сусанинском районе.

Орловская область 
 Домнино — деревня в Орловском районе.
 Домнино — деревня в Свердловском районе.

Псковская область 
 Домнино — деревня в Куньинском районе.
 Домнино — деревня в Опочецком районе.

Тамбовская область 
 Домнино — село в Сосновском районе.

Тульская область 
 Домнино — село в Заокском районе.
 Домнино — деревня в Узловском районе.

Тюменская область 
 Домнино — село в Вагайском районе.

Ярославская область 
 Домнино — деревня в Борисоглебском районе.